Под названием «Космос» запускались спутники связи, научные и военные спутники, прототипы космических кораблей, а также имя «Космос» получали оставшиеся из-за аварий на околоземной орбите межпланетные и лунные зонды. Из-за своей длины список разбит на несколько частей.

Таблица ниже содержит сведения о спутниках с порядковыми номерами от 2501 до 2750, охватывая временной промежуток с 27 сентября 2014 года по настоящее время.

Примечания

Ссылки 
 

2501
Списки космических аппаратов